Metallarbeiterverband oder Metallarbeiter-Verband steht für

 Christlicher Metallarbeiterverband (CMV), 1899 bis zum Beginn des Nationalsozialismus bestehender Verband christlicher, vor allem katholischer Arbeiter in der Metallindustrie hauptsächlich in der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen
 Deutscher Metallarbeiter-Verband (DMV), 1891 gegründeter freigewerkschaftlicher Verband der Metallarbeiter, 1933 zwangsweise aufgelöst